Люp () — город (коммуна) во Франции, в департаменте Верхняя Сона.
 Люр — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Люр () — округ во Франции в регионе Франш-Конте.
 Люр (серебристая сайда, поллак) — рыба из семейства тресковых.
 Люр курсинг   (англ. lure coursing) -- это полевые испытания с приманкой, имитирующие преследование и поимку зверя (заяц, лиса)

Примечания